El Nopal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nopal, Chiapas, ort, 
 El Nopal, San Andrés Tuxtla, ort, 
 El Nopal, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Nopal, Tantoyuca, ort, 
 El Nopal, Ixhuatlán de Madero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar